Арфёй () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарантон-дю-Шер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18013.

Коммуна расположена приблизительно в 240 км к югу от Парижа, в 135 км южнее Орлеана, в 36 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 341 человек.

Администрация

Экономика 

Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 213 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 161 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 161 активных работали 143 человека (79 мужчин и 64 женщины), безработных было 18 (6 мужчин и 12 женщин). Среди 52 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век)
 Потир (XVII век). Высота — 26 см, диаметр — 8 см; серебро. Исторический памятник с 1976 года
 Дароносица (XVII век). Исторический памятник с 1976 года
 Дискос (XVII век). Диаметр — 16,5 см; серебро. Исторический памятник с 1976 года
 Остатки римских сооружений: дорога и форт

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер